Brandnacht steht für:

 Luftangriff auf Darmstadt vom 11. September 1944
 Brandnacht (Film), Schweizer Spielfilm (1992)